Die Abkürzung BZF steht für:
 eine Disziplin im Straßenradsport, siehe Bergzeitfahren
 ein Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst, siehe Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)

BZF